Лас Мадерас има више значења:

 Лас Мадерас, Росарио Фигероа (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Мадерас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мадерас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику